Henderson Field steht für:

 Henderson Field, früherer Name von Flughafen Honiara, Flughafen auf Guadalcanal, Salomonen
 Henderson Field (Midwayinseln), Flughafen auf Sand Island, Midwayinseln
 Henderson Field (North Carolina), Flughafen in Wallace, North Carolina, Vereinigte Staaten